Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist die regional höchste Fußball-Spielklasse für die Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland und eine der fünftklassigen Oberligen im Ligasystem in Deutschland. Die Verwaltung der Oberliga hat der Fußball-Regionalverband Südwest inne. Der Regionalverband ist eine regionale Vereinigung aus den Fußballverbänden Rheinland, Saarland und Südwest. Die nächsthöhere Spielklasse ist die Regionalliga. Zwischen 1978 und 1994 wurde diese Spielklasse als Amateur-Oberliga Südwest sowie zwischen 1994 und 2012 als Oberliga Südwest bezeichnet.

Geschichte 
Die Amateur-Oberliga als Unterbau der Profiligen entstand 1978/79. Im Südwesten qualifizierten sich dafür die besten Teams der drei bis dahin drittklassigen Amateurligen Südwest, Rheinland und Saarland. Als die wiedergegründeten Regionalligen 1994 als fortan dritthöchste Spielklasse den Spielbetrieb aufnahmen, bestand die Liga als vierthöchste Spielklasse weiter, hieß von nun an aber nur noch Oberliga. Mit der Einführung der 3. Liga zur Saison 2008/09 war die Oberliga Südwest die fünfthöchste Spielklasse. In den Spielzeiten 2010/11 und 2011/12 trug die Liga den Namen ODDSET-Oberliga Südwest. Zur Saison 2012/13 fand die Umbenennung in Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar statt.

In ihrer Ausdehnung ist sie mit der zweitklassigen alten Regionalliga (1963–1974) und der alten Oberliga identisch. Lediglich von 1974 bis 1978 gab es keine Liga, die der heutigen Oberliga entspricht.

Modus 
Die Sollstärke der Liga beträgt 18 Vereine, die in einer Hin- und einer Rückrunde gegeneinander spielen. Am Saisonende steigt der Meister in die Regionalliga auf, die beiden letzten Mannschaften steigen je nach Verbandszugehörigkeit in die Verbandsliga Südwest, Rheinland oder Saarland ab.

Wenn der Meister der Oberliga keine Lizenz für die Regionalliga beantragt oder erteilt bekommen hat, steigt der am besten platzierte Verein auf, der diese Bedingungen erfüllt. So war der Aufsteiger 2005, die Amateurmannschaft des 1. FC Kaiserslautern, nur Vizemeister der Oberliga, profitierte aber davon, dass der Meister Borussia Neunkirchen aus wirtschaftlichen Gründen auf einen Lizenzantrag verzichtet hatte.

Gleiches gilt, wenn der Verein, der den Meister stellt, bereits eine Mannschaft in der Regionalliga hat.

Für jeden Absteiger aus der Regionalliga in die Oberliga steigt auch aus der Oberliga eine weitere Mannschaft ab. Maximal kann es also fünf Absteiger aus der Oberliga geben.

Nach der Saison 2007/08, als die 3. Liga eingeführt wurde, stiegen 1. FSV Mainz 05 II, 1. FC Kaiserslautern II, Wormatia Worms und Eintracht Trier in die neugegründete Regionalliga West auf. Eintracht Bad Kreuznach und FV Engers 07 stiegen in die jeweilige Verbandsliga ab. Aus den drei Verbandsligen stiegen jeweils der Meister und Vize-Meister auf.

Mitglieder der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 
In der Saison 2022/23 gehören der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar folgende 22 Mannschaften an, die in zwei Staffeln (Nord und Süd) spielen werden:

Die Meister der Oberliga 

Erfolgreichster Verein sind der FC 08 Homburg und Borussia Neunkirchen mit je fünf Meisterschaften; dahinter folgen Eintracht Trier, der FSV Mainz 05, der FK Pirmasens und die Amateure des 1. FC Kaiserslautern, welche jeweils dreimal den Meistertitel gewannen.

Statistiken

Meister

Aufsteiger in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Absteiger aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Teilnehmer an der Regionalliga-Aufstiegsrunde 
Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest

Teilnehmer der Oberliga Südwest/Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 
Stand: nach der Saison 2021/22

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. In der dritten Spalte (Bu.) ist das Bundesland des Vereins aufgeführt, die vierte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gespielt hat. Aktuell hat Borussia Neunkirchen meisten Spielzeit mit 34 Jahre in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Von den aktuellen Teams spielt die TSG Pfeddersheim ununterbrochen (seit 2012) in der Oberliga-Rheinland-Pfalz/Saar. Jüngster Neuzugang ist der Ahrweiler BC und TuS Kirchberg der zur Spielzeit 2022/23 erstmals in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielt.

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar

Einzelnachweise 

 
Oberliga RheinlandPfalzSaar